Danevirke, Deense historische verdedigingslinie in Zuid-Jutland
 Dannevirke (Nieuw-Zeeland), plaats in Nieuw-Zeeland